A 698-as jelzésű regionális autóbusz Ráckeve, HÉV-állomás és Lórév, Községháza között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Ráckeve, HÉV-állomásvégállomás||20
|align=left|
|-
|2||Ráckeve, Gimnázium||18
|align=left|
|-
|3||Ráckeve, Sas köz||∫
|align=left|
|-
|4||Ráckeve, Hídfő||16
|align=left|
|-
|5||Ráckeve, Szent István tér||15
|align=left|
|-
|6||Ráckeve, Bajcsy-Zsilinszky utca||14
|
|-
|8||Ráckeve, Köztársaság utca||11
|
|-
|9||Ráckeve, Páskom||9
|
|-
|11||Ráckeve, Malom út||7
|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Ráckeve–Lórév közigazgatási határa
|-
|15||Lórév, adonyi rév elágazás||1
|align=left|
|-
|16||Lórév, Községházavégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Ráckeve autóbuszvonalai